Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Claudia Kohde Kilsch che ha battuto in finale Pam Shriver 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Hana Mandlíková (quarti di finale)
 Pam Shriver (finale)
 Helena Suková (terzo turno)
 Pam Shriver (semifinali)
 Claudia Kohde Kilsch (campionessa)
 Wendy Turnbull (secondo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Carling Bassett-Seguso (semifinali)

 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Alycia Moulton (secondo turno)
 Mareen Louie-Harper (terzo turno)
 Elise Burgin (terzo turno)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 1985